Административный округ Виртон — один из пяти округов провинции Бельгии Люксембург, регион Валлония. Площадь округа — 771,19 км², население — 52 037 человек.

География 
Округ соответствует большей части  — подрегиона Бельгийской Лотарингии, в котором традиционно говорят на гомском диалекте. Он расположен на юго-западе провинции Люксембург Бельгии и граничит с Францией.

Коммуны округа

Население 
На 2011 год в округе проживало 52 271 человек, из них 10,425 % младше 14 лет, 9,859 % — от 15 до 29 лет, 10,546 % — от 30 до 44, 10,542 % — от 45 до 59 лет, 11,9 % старше 60. Домашних хозяйств — 21 047.

Примечания 

Округа провинции Люксембург